

Persone 
 Louis Agassiz (1807-1873) – naturalista svizzero
 Elizabeth Cabot Agassiz – educatrice statunitense
 Alexander Emanuel Agassiz – ingegnere e naturalista svizzero

Altro
 Lago Agassiz – ex lago dell'America del nord
 2267 Agassiz – asteroide
 Cratere Agassiz – cratere su Marte